Il singolare maschile  del torneo di tennis Schenectady Open 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Simon Youl che ha battuto in finale Scott Davis 2-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Dan Goldie (semifinali)
 Richard Matuszewski (primo turno)
 Ramesh Krishnan (quarti di finale)
 Assente

 John Frawley (primo turno)
 Martin Laurendeau (secondo turno)
 Jeff Tarango (quarti di finale)
 Glenn Michibata (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Schenectady Open 1989